Ла-Фатарелья () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Таррагона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Терра-Альта. Занимает площадь 56,5 км². Население — 1130 человек (на 2010 год).

Города-побратимы 
  Фонсорб (Франция, с 1994)

Население

Примечания

Ссылки 
 Página web del Ayuntamiento
 Información de la Generalitat de Catalunya
 Información del Institut d’Estadística de Catalunya

Муниципалитеты Таррагоны